Небамон ( — «Мой владыка Амон») — древнеегипетское мужское имя. Известные носители имени:

 Небамон — «писец и зерновой переписчик» ок. 1400—1350 годов до н. э., XVIII династия
 Небамон из гробницы  — писец и придворный врач Аменхотепа II, XVIII династия.
 Небамон из гробницы  — фиванский капитан полиции, XVIII династия.
  служил в период от Хоремхеба до Рамсеса II, на рубеже XVIII — XIX династий.